Spondylitis deformans steht für:

 Spondylosis deformans (Spondylose)
 Spondylitis ankylosans
 Spondyloarthritis